Скай Джексон (; род. 8 апреля 2002, Нью-Йорк) — американская актриса, наиболее известная по роли Зури Росс в телесериале канала Disney «Джесси» и его спин-оффе «Летний лагерь».

Биография и карьера 
Скай Джексон родилась 8 апреля 2002 года в Нью-Йорке, США. Начала свою карьеру как модель. Первой её ролью был независимый фильм 2007 года Liberty Kid. С 2011 по 2015 год играла одну из главных ролей (Зури Росс) в телесериале канала Disney «Джесси». В 2015 году был анонсирован спи-офф этого сериала под названием «Летний лагерь», где она также играет роль Зури Росс. Также в 2014 году в качестве приглашённой звезды она принимала участие в озвучивании эпизода мультсериала канала Disney XD «Совершенный Человек-паук».

Фильмография

Примечания

Ссылки